A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz férfi páros versenyszámát augusztus 6 és 12. között rendezték meg. A címvédő az amerikai Bob Bryan–Mike Bryan-páros volt, akik azonban a zika-vírustól való félelmükben családjuk egészségének védelme érdekében visszaléptek a részvételtől.

A győzelmet a Marc López és Rafael Nadal alkotta spanyol páros szerezte meg, miután a döntőben három játszmában 6–2, 3–6, 6–4 arányban legyőzték a román Florin Mergea–Horia Tecău-kettőst. A bronzérmes az amerikai Steve Johnson–Jack Sock-páros lett.

Az indulásra jogosult párosok 
Az előre meghatározott kvalifikációs szabályok alapján, a visszamondások figyelembe vételével az ITF 2016. július 19-én közzétett listája szerint az alábbi versenyzők indulhattak az olimpián. A védett ranglistával (PR) rendelkező versenyzők a védett helyezésük szerint lettek figyelembe véve.

* Kombinált ranglista. Az A játékos legjobb (egyéni vagy páros) világranglista helyezéséhez hozzáadva B játékos ugyanezen értéke. 
† Egyéni világranglista helyezés
‡ Páros világranglista helyezés

Időpontok

Kiemeltek

Tábla 
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 IP = az ITF szabadkártyása
 PR = védett ranglistahelyezéssel figyelembe vett
 Alt = benevezett visszalépők helyettesítői

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Végeredmény

Jegyzetek

Források 
 
 A Davis-kupa hivatalos oldala
 Rio 2016, az olimpia hivatalos oldala 
 A sorsolási tábla

F2